Хата — «сільський одноповерховий житловий будинок; внутрішнє житлове приміщення такого будинку».
 Українська хата
 Курна хата
 Рублена хата
 Хата-читальня — заклад на селі в перші роки Радянської влади, призначений для проведення політико-виховних та культосвітніх заходів.
 Хатка на курячій лапці — фольклорна назва маленької вбогої хатки, зокрема, житла Баби-Яги.
 Боброва хатка — споруда бобрів
 Хата-лабораторія — лабораторія колгоспної дослідної станції в СРСР.
 Хата — розмовне позначення квартири в багатоквартирному будинку.
 Дядькова (Іванова) хата — народні назви в'язниці.
 Хатина — невелика вбога або стара хата.

Друковані видання 

 «Хата» — український літературно-художній альманах, виданий 25 лютого 1860 в Петербурзі
 «Хата» — всеукраїнська газета
 «Хата» — ілюстрований місячник, що виходив у Вінніпезі 1911—1912 рр.

Топоніми 

 Повіт Хата

Див. також 
 Українська хата (значення)
 «Рідна Хата» — історичне просвітнє товариство на Холмщині, Підляшші (1920—1940 р.р.) та Берестейщині (до 1930 р.)
 Руска Хата — кілька друкованих видань
 Хата на Пріорці — відділення Музею Тараса Шевченка
 «Весела хата» — український комедійний телесеріал
 «Пузата хата» — торгова марка

Примітки